Mut é uma deusa do Antigo Egito, esposa de Ámon e mãe adotiva de Quespisiquis.

Mut é conhecida como uma deusa bastante poderosa. Inicialmente era conhecida como apenas uma deusa-falcão da cidade de Tebas. A partir da XVIII dinastia, quando o deus Ámon se tornou popular, Mut passou a ser vista como sua esposa, tendo substituído a primeira mulher deste, a deusa Amonet, como sua companheira.

Esta deusa era representada como uma simples mulher com um vestido vermelho ou azul usando a serpente (ureu) e a coroa dupla (atefe) do Alto e Baixo Egito. Por vezes, era também representada com uma cabeça de leoa.

Possui uma sala no Templo de Carnaque.

 

Deusas egípcias